Indywidualne Mistrzostwa Europy na długim torze 1958 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów indywidualnych mistrzostw Europy na długim torze w sezonie 1958. W finale zwyciężył, po raz pierwszy w karierze, Niemiec Josef Hofmeister.

Terminarz 
 1. półfinał – Sztokholm, 18 maja 1958
 2. półfinał – Scheeßel, 8 czerwca 1958
 finał – Mühldorf am Inn, 15 czerwca 1958

Finał 
  Mühldorf am Inn, 15 czerwca 1958

Bibliografia 
 World Longtrack 1958 (Final) 
 Z kartek kalendarza: Wyniki finału IMŚ na długim torze 1958

1958
1958 w long tracku
1958 w Niemczech